Struthbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Struthbach (Kleiner Saynbach), linker Zufluss des Kleinen Saynbachs (zur Sayn/dem Saynbach) vor der Mausmühle (Ortsgemeinde Nordhofen), Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Struthbach (Mennerbach), rechter Zufluss des Mennerbachs (zur Elsoff) gegenüber Vorm Kohl (Stadt Bad Berleburg), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Struthbach (Siegbach), rechter Zufluss des Siegbach (Aar) in Siegbach, Lahn-Dill-Kreis, Mittelhessen
 Struthbach oder Struth (Sotzbach), linker Zufluss des Sotzbachs bei Hellstein (Gemeinde Brachttal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Struthbach (Weil), rechter Zufluss der Weil (zur Lahn) in Dorfweil, Gemeinde Schmitten, Hochtaunuskreis, Hessen

Ort:
 Struthbach (Bad Berleburg), Siedlungsplatz in der Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Strutbach
 Strutgraben
 Struth